William Scott peut faire référence à :

 William Scott (1745-1836), juge et juriste anglais ;
 William Bell Scott (1811-1890), peintre écossais ;
 William Scott MacLaren (1845-1909), vétérinaire et homme politique québécois ;
 William Berryman Scott (1848-1947), paléontologue américain ;
 William C. Scott (1921-1998), homme politique canadien ;
 William Patrick Scott (1880-1948), joueur de rugby écossais ;
 William Scott (1886-?), athlète britannique ;
 William Scott (1893-1967), acteur américain ;
 William Lee Scott (né en 1973), acteur américain.

Voir aussi